Persico steht für:
 einen Likör, siehe Persiko
 Persico Dosimo, eine norditalienische Gemeinde in der Provinz Cremona in der Lombardei
 Zelo Buon Persico, eine Gemeinde in der Provinz Lodi in der italienischen Region Lombardei

Persico bezeichnet u. a. folgende Unternehmen:
 Persico (Unternehmen), italienischer Mischkonzern

Persico oder Pérsico ist der Familienname folgender Personen:
 Aaron Persico (* 1978), italienischer Rugby-Union-Spieler
 Antonio Pérsico (* vor 1953), argentinischer Fußballspieler
 Carmine Persico (1933–2019), US-amerikanischer Mafiaboss
 Edoardo Persico (1900–1936), italienischer Kunstkritiker, Lehrer und Essayist
 Enrico Persico (1900–1969), italienischer Physiker
 Gabriel Pérsico (* 1955), argentinischer Flötist und Musikpädagoge
 Ignazio Persico (1823–1896), italienischer Kardinal
 Joseph E. Persico († 2014), US-amerikanischer Historiker, Autor und Redenschreiber
 Lawrence Thomas Persico (* 1950), katholischer Bischof
 Pino Persico († 2015), italienischer Gastronom